

Patronyme 

 Eric Sardinas (1970-), un guitariste de Blues rock américain ;
 Luis Sardiñas (1993-), un joueur de baseball vénézuélien ;
 Oswaldo Payá Sardiñas (1952-2012), un dissident cubain et militant catholique.

Autres 
 (336204) Sardinas, un astéroïde de la ceinture principale
 Algorithme de Sardinas-Patterson, en théorie des codes, un algorithme qui permet de déterminer si une partie d'un monoïde libre est un code en temps polynomial
 Baie Ancón de Sardinas, une baie de l'océan Pacifique située à la frontière entre la Colombie et l'Équateur